Ел Падре има више значења:

 Ел Падре (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Падре (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Падре, Едуардо Обрегон (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Падре (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Падре (Навазен), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Падре (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Падре, Ла Бомба (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику